Cabin Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cabin Hill (Pennsylvania)	
 Cabin Hill (Tennessee)	
 Cabin Hill (Virginia)	
 Cabin Hill (West Virginia)